Натуральне число 772
 772 рік до нашої ери
 772 рік нашої ери